Пролетарский театр (Берлин) — театр основанный Эрвином Пискатором в 1920 году в Берлине.
Пролетарский театр (группа) — группа драматургов и режиссёров отколовшихся в 1928 году от театральной секции РАПП.